Donja Lomnica – wieś w Chorwacji
 Donja Lomnica – wieś w Serbii